Programa humorístico produzido pela TV Rio, de 1958 até 1965, sempre as sextas às 20:30 horas. O programa foi, durante um tempo, transmitido diretamente para São Paulo, pela TV Record. Foi um dos grandes sucessos da TV nos anos 60, trazendo atrizes famosas do teatro revista como Consuelo Leandro, Virginia Lane, Rose Rondelli, Dercy Gonçalves, Carmem Verônica e também vários atores, a grande maioria retirada do elenco de humor da rádio Mayrink Veiga. O programa encerrava com o famoso quadro da escolinha do Golias com Ronald Golias e Carlos Alberto de Nóbrega, mas também tinha quadros famosos como a socialite milionária com seu marido Oscar, interpretada por Carmem Verônica, e "Oriunda", a candidata do programa de calouros interpretada por Consuelo Leandro e a participação de Kleber Drault. Também passaram pelo Noites Cariocas, Jô Soares, Chico Anysio, Renato Corte Real, Renata Fronzi, Walter D'Ávila, Ema D'Ávila e outros. O programa teve vários diretores, mas o que mais se destacou foi Carlos Alberto de Nóbrega.

Ligações externas 
https://web.archive.org/web/20100726124222/http://www.museudatv.com.br/historiadasemissoras/tvrio.htm

Programas da TV Rio
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1958
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1965
Programas de televisão em língua portuguesa